Ashleigh Barty a fost de două ori campioană en-titre, dar s-a retras din turneu, invocând probleme de sănătate; ulterior ea și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.

Iga Świątek și Paula Badosa au fost în competiție pentru numărul 1 mondial, deoarece Barty a cerut să fie eliminată din clasamentul oficial după retragerea ei. Se așteaptă ca Świątek să devină noul Nr. 1 mondial după ce a câștigat meciul din runda doi, devenind a 28-a jucătoare care deține prima poziție în clasament și prima jucătoare poloneză care a câștigat clasamentul la simplu de când a început clasamentul pe computer în 1975. Świątek va de asemenea fi primul jucător născut în secolul XXI (bărbat sau femeie) care a devenit Nr. 1 mondial.

Clasată pe locul 77 mondial, Naomi Osaka este finalista de la Miami Open cu cel mai jos clasament din istorie, Masters depășind succesul lui Kim Clijsters din 2005 care era clastă pe locul 38 mondial.

Iga Świątek a învins-o pe Naomi Osaka în finală, cu 6–4, 6–0, câștigând titlul feminin la simplu la Miami Open 2022. Acesta a fost primul titlu al lui Świątek la Miami Open, al patrulea titlu WTA la nivel 1000 și al treilea titlu WTA 1000 succesiv. Ea a devenit prima jucătoare de la Victoria Azarenka în 2016 care a câștigat Indian Wells și Miami în același sezon și a devenit doar a patra jucătoare din istorie, după Steffi Graf, Kim Clijsters și Azarenka, care a finalizat „Sunshine Double” la simplu. Świątek a devenit prima jucătoare din istorie care a câștigat succesiv primele trei titluri WTA 1000 ale anului.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate calificare

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

2022
WTA Tour 2022